Tougouri peut désigner :
 Tougouri, la localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso
 Tougouri, la commune rurale et le chef-lieu du département de Tougouri au Burkina Faso
 Le département de Tougouri dont Tougouri est le chef-lieu